Francisco Solano López peut désigner :
 Francisco Solano López (1826-1870), président de la République du Paraguay de 1862 à 1870 (date de son exécution) ;
 Francisco Solano López (1928-2011), auteur de bande dessinée argentin.